Występy w europejskich pucharach holenderskiego klubu piłkarskiego Feyenoord.

Wykaz spotkań pucharowych

1961–2000

2001–2020

2021−

Bibliografia 
 

Feyenoord
Holenderskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach